Scylacosauridae — семейство терапсид из подотряда тероцефалов. Жили во времена пермского периода на территории современной Европы и Южной Африки. Максимальная длина черепа 40 см. Представители Scylacosauridae имели длинные морды и необычные саблевидные клыки.

Классификация 
По данным сайта Mikko's Phylogeny Archive, в семейство включают 24 рода (положение большинства из них спорно):

Филогения 
Кладограмма по филогенетическому анализу Liu​ & Abdala (2020):

Примечания 

Тероцефалы
Синапсиды пермского периода